uczestnik wyprawy krzyżowej

 Krzyżowiec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice
 Krzyżowiec – część wsi Klon w  woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków